Regulator rynku – instytucja powołana przez państwo do sprawowania nadzoru nad określonym rynkiem.

Regulatorzy rynku w Polsce 
W obowiązującym prawodawstwie w Polsce regulatorami poszczególnych rynków są:
 rynek telekomunikacyjny i pocztowy – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 rynek radiowo-telewizyjny – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 rynek energetyczny – resort energii oraz Urząd Regulacji Energetyki
 rynek ubezpieczeń – Komisja Nadzoru Finansowego (poprzednio Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych)
 rynek usług bankowych – Komisja Nadzoru Finansowego (przed 2008 r. Komisja Nadzoru Bankowego)
 rynek kolejowy – Urząd Transportu Kolejowego
 rynek wodociągowo-kanalizacyjny – dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Kompetencje nadzorcze mogą przysługiwać całemu urzędowi lub kierownikowi urzędu.

Organy administracji państwowej
Konkurencja (gospodarka)